Zerpa est un patronyme porté notamment par :

  (1950-), peintre vénézuélien ;
 , homme politique vénézuélien ;
 Domingo Zerpa (1909-1999), poète argentin ;
  (1928-2019), écrivain uruguayen ;
 Simón Zerpa (1983-), homme politique vénézuélien.